Spojení písmen K a D může mít různé významy:

KD 
 Kulturní dům
 bývalá SPZ okresu Kladno
 IATA kód  KD Avia
 obor konstrukce a dopravní stavby
 Koleje Dolnośląskie – v překladu Dolnoslezské dráhy; akciová společnost provozující osobní železniční dopravu v Dolnoslezském vojvodství v Polsku
 kontrolní den – stanovené datum kontroly stavby dozorem investora, autorským dozorem; obecné zhodnocení práce na dodávce díla